Карлос Альберто Рестрепо Исаса (; 5 марта 1961, Медельин) — колумбийский футбольный тренер. C 2011 по 2016 годы возглавлял молодёжную и олимпийскую сборные Колумбии.

Карьера 
Начинал заниматься футболом в родном городе в местных клубах «Атлетико Насьональ» и «Индепендьенте Медельин», призывался в молодёжную сборную провинции Антьокия. В возрасте около 20 лет был вынужден завершить игровую карьеру из-за травмы и начал работать тренером.

В начале своей тренерской карьеры работал в молодёжных командах и клубах низших дивизионов, входил в тренерские штабы юношеских и молодёжных сборных Колумбии. В 1992 году, в возрасте 31 года впервые возглавил клуб высшего дивизиона Колумбии — «Онсе Кальдас», приняв команду в роди середняка, тренер привёл её на следующий сезон к бронзовым медалям. В 1995 году Рестрепо возглавил «Атлетико Хуниор» и в первом же сезоне выиграл чемпионский титул. В следующие несколько лет карьера тренера складывалась не столь удачно — он каждый год менял клубы и не достигал успехов в чемпионате страны.

В 2001 году Рестрепо начал работать за границей. Он был назначен тренером венесуэльского «Депортиво Тачира», сменив в этой должности уругвайца Вальтера Роке, и привёл команду к бронзовым медалям в сезоне Апертура-2001. В 2002 году тренер перебрался в Коста-Рику, где работал следующие десять лет. С командой «Мунисипаль Перес Селедон» Рестрепо выиграл чемпионский титул в Апертуре 2004 года, но уступил финальном матче сезона 2004/05 против победителя Клаусуры «Алахуэленсе». В дальнейшем поменял ещё несколько команд в Коста-Рике, в том числе ещё два раза тренировал «Перес Селедон». В 2009 году тренировал клуб «Пунтаренас» и выиграл с ним серебро чемпионата.

В 2010 году возглавил гондурасский клуб «Олимпия» и выиграл с ним чемпионат Клаусура-2010, а в Лиге чемпионов КОНКАКАФ команда дошла до четвертьфинала, где уступила коста-риканской «Саприссе». В марте 2011 года тренер был отправлен в отставку, сразу после матча с «Хиспано», выигранного 6:0.

В 2012 году назначен главным тренером молодёжной сборной Колумбии. В феврале 2013 года стал победителем молодёжного чемпионата Южной Америки, а на мировом чемпионате того же года колумбийцы выиграли групповой этап, но уступили в 1/8 финала по пенальти южнокорейцам. На турнире в Тулоне 2013 года команда выиграла все 4 матча в группе, но в финале уступила Бразилии. В том же году с командой 17-летних игроков Рестрепо выиграл Боливарианские игры. В 2014 году Колумбия также принимала участие в турнире в Тулоне, но выступила неудачно.

На молодёжном чемпионате Южной Америки 2015 Колумбия завоевала серебряные медали, пропустив вперёд Аргентину. На молодёжном чемпионате мира 2015 команда повторила прошлый результат — 1/8 финала, на этой стадии колумбийцы уступили сборной США. По итогам южноамериканского турнира Колумбия получила право участвовать в стыковых матчах за выход на Олимпиаду-2016, и в марте 2016 года колумбийцы взяли реванш у команды США и завоевали путёвку на Олимпиаду.

Личная жизнь 
Карлос Рестрепо женат, супругу зовут Анхела Мария Урибе, у них трое детей — Фелипе, Хуанита и Камило.

Достижения 
 чемпион Колумбии: 1995
 чемпион Коста-Рики: Апертура-2004
 чемпион Гондураса: Клаусура-2010
 чемпион Южной Америки среди молодёжи: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Южной Америки среди молодёжи: 2015
 Серебряный призёр чемпионата Коста-Рики: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата Колумбии: 1993
 Бронзовый призёр чемпионата Венесуэлы: Апертура-2001

Примечания

Ссылки 
 transfermarkt.es

Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Онсе Кальдас»
Тренеры ФК «Атлетико Хуниор»
Тренеры ФК «Индепендьенте» Медельин
Тренеры ФК «Депортес Толима»
Тренеры ФК «Депортес Киндио»
Тренеры ФК «Депортиво Пасто»
Тренеры ФК «Депортиво Тачира»
Тренеры ФК «Брухас»
Тренеры ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Тренеры ФК «Алахуэленсе»
Тренеры ФК «Олимпия» Тегусигальпа